Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit.

A 2020-as torna elmaradt, így a cím védője a 2019-es győztes horvát Ivan Dodig és a tajvani Latisha Chan kettőse volt. Ők ebben az évben is együtt indultak, ezúttal hatodik kiemeltként, azonban ezúttal a harmadik körön már nem jutottak tovább.

A győzelmet a brit Neal Skupski és az amerikai Desirae Krawczyk kettőse szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 7–6(1) aránynban legyőzték a Joe Salisbury–Harriet Dart brit kettőst.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

V2